Рейнер (Reiner) — фамилия и селеноним немецкого происхождения.

Персоналии 
 Рейнер, Алисия (род. 1970) — американская актриса.
  — американский кинорежиссёр, продюсер и монтажёр.
 Рейнер, Кит (1943—2015) — когнитивный психолог, один из первых исследователей.
 Рейнер, Трейси (род. 1964) — американская актриса.
 Рейнер, Яков (около 1840—1866) — польский повстанец, участник Январского восстания 1863 года, один из организаторов Кругобайкальского восстания 1866 года.

Другое 
 Рейнер — кратер на Луне, названный в честь итальянского астронома и математика Винченцо Рейнера.

См. также 
 Райнер
 Рейнерт, Шон (род. 1971) — американский музыкант.
 Рейнерт, Эрнст-Вильгельм (1919—2007) — немецкий военный лётчик-ас.
 Рэйнер
 Рейнор